Wilhelm Rodewald ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Rodewald (Journalist) (1866–1926), deutscher Buchdrucker, Journalist und Schriftsteller
 Wilhelm Rodewald (SS-Mitglied) (1892–??), deutscher Offizier der Schutzpolizei